

Cinema 
 Sotto pressione (Under Pressure) – film del 1935 diretto da Raoul Walsh
 Follia omicida (Bad Day on the Block o Under Pressure) – film del 1997 diretto da Craig R. Baxley

Musica 
 Under Pressure – singolo dei Queen e David Bowie del 1981
 Under Pressure – album di Logic del 2014
 Under Pressure – singolo dei My Chemical Romance e The Used del 2005, cover del brano dei Queen e David Bowie

Televisione 
 Under Pressure - Pronto soccorso (Sob Pressão) – serie televisiva brasiliana
 Daniel e Rebecca (Under Pressure) – episodio della quattordicesima stagione di E.R. Medici in prima linea
 Sotto pressione (Under Pressure) – episodio della terza stagione di Numb3rs
 Sotto pressione (Under Pressure) – episodio della prima stagione de La vita secondo Jim
 Under Pressure – episodio della seconda stagione di A cuore aperto
 Under Pressure – episodio della nona stagione di California
 Under Pressure – episodio della prima stagione di Degrassi: The Next Generation